Foulard steht für 

 Seidentuch
 Taft (Gewebe) aus Rohseide und Florettseide
 Foulard (Maschine), eine Textilmaschine